Кубок Шпенглера 2002 — 76-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2002 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Міка Алатало (ТПС) 7 (3+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Ларс Вайбель («Давос»)
 Захисники: Петтері Нуммелін (ТПС) — Джеймі Г'юард (Канада)
 Нападники: Пол ДіП'єтро (Канада) — Міка Алатало (ТПС) — Лонні Бохонос («Давос»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2002
2002 у хокеї з шайбою
2002 у швейцарському спорті